Князь Александр Петрович Оболенский (, Москва, Российская империя — 18 апреля 1855 года, Москва, Российская империя) — русский сенатор, калужский губернатор (1825—31), участник Наполеоновских войн.

Биография 
Сын князя Петра Александровича Оболенского (1742—1822) от его брака с княжной Екатериной Андреевной Вяземской (1741—1811). Родной брат князя В. П. Оболенского, двоюродный брат князя А. И. Вяземского. Детство и юность провёл в родительском доме и получил прекрасное домашнее воспитание. В 1798 году был привезён отцом в Петербург.

Несмотря на желание юного князя поступить на военную службу, отец записал сына в иностранную коллегию. Но не прошло и несколько месяцев, вспоминает князь, как императору показалось, что дворяне избегают военной службы. А потому, приказав подать себе список служащих по иностранной коллегии, собственноручно наметил из числившихся в ней 12 человек к определению штандарт-юнкерами в конную гвардию. И князь Оболенский, таким образом, поступил в Лейб-гвардии Конный полк, где в 1801 году был произведён в корнеты, а в сентябре следующего года в поручики.

В декабре того же года князь по личным соображениям вышел в отставку и не состоял ни на какой службе в течение пяти лет, проживая почти безвыездно в деревне отца. В 1807 году, с чином капитана, вновь определился на военную службу и был зачислен в Ингерманландский драгунский полк, находившийся тогда в Пруссии. Генерал Дохтуров назначил Оболенского своим адъютантом. С этим полком князь 24 мая 1807 года принял участие в занятии Ломитена. За тот бой ему была пожалована золотая шпага с надписью: «за храбрость». Не менее отваги выказал князь и в сражениях под Гейльсбергом и под Фридландом, за участие в которых был награждён орденом Святого Владимира 4 степени и произведён в майоры.

По окончании военных действий Оболенский в феврале 1809 года вышел опять в отставку с чином подполковника, а в следующем месяце повенчался с Аграфеной Юрьевной — старшей дочерью Ю. А. Нелединского. Тогда же был определён ко двору вел. кн. Екатерины Павловны в звании камер-юнкера, с переименованием в чин надворного советника и с причислением к ведомству путей сообщения, в котором состоял и супруг великой княгини — принц Ольденбургский.

Приказом от 1 сентября 1809 года князь снова был определён в лейб-гвардии Конный полк штабс-ротмистром с назначением адъютантом к принцу Ольденбургскому, занимавшему в то время пост генерал-губернатора тверского, новгородского и ярославского, и князю, таким образом, с конца 1809 до начала 1812 года прошлось прожить в Твери.

Пребывание в Твери, хотя и недолговременное, было одним из наиболее приятных моментов жизни князя: ласки и внимание августейших особ и тихая жизнь во дворце тверского генерал-губернатора, куда не раз съезжалось лучшее общество обеих столиц и где нередко бывал сам Александр I, оставили в душе князя неизгладимое впечатление. Война 1812 года, отозвавшая принца Ольденбургского в действующую армию, заставила и князя проситься на театр военных действий. В качестве адъютанта принца он получил разрешение приехать в Вильну, где находился его высокий покровитель, но государь отправил его обратно в Петербург ко двору её высочества. Однако это не удержало князя сделать ещё ряд попыток стать с оружием в руках на борьбу с Наполеоном. Желание князя скоро осуществилось. Великая княгиня Екатерина Павловна решила на собственные средства сформировать батальон и поручила дело сформирования его и командования им князю А. П. Оболенскому.

1 ноября 1812 года егерский батальон её высочества был уже в Ярославле, откуда после смотра отправился в Тверь. Оттуда батальон под командой князя, только что произведённого в полковники, двинулся к действующей армий, которая тогда уже преследовала Наполеона. Достигнув Витебска, где предположена была встреча с принцем Ольденбургским, князь узнал о смерти принца, последовавшей в Твери (15 декабря 1812 года). Из Витебска батальон прибыл в Мариенвердер, где получено было приказание от графа Витгенштейна идти немедленно на соединение с ним в Берлин.

Из Берлина в апреле 1813 года князь с батальоном прибыл в Дессау, где находилась в то время главная квартира главнокомандующего. Здесь князь получил письмо великой княгини Екатерины Павловны, из которого узнал, что по ходатайству сестры император, во внимание к памяти усопшего принца Ольденбургского, повелел зачислить князя А. П. Оболенского со дня кончины принца в свои флигель-адъютанты, с оставлением его командиром батальона. В апреле того же года князь с батальоном успел отличиться в сражении под Люценом, овладев деревней Грос-Гертен; за этот подвиг Оболенский был награждён орденом Святого Георгия 4 степени.

Весь остаток 1813 года князь с своим батальоном провёл в военных операциях и не раз принимал деятельное участие в боях и наиболее отличился в Кульмском сражении, давшем ему орден Святой Анны 2 степени, и в деле под Лейпцигом, за каковое князь получил орден Святой Анны 2 степени с алмазными украшениями. Из Лейпцига батальон, которым командовал князь, прибыл вместе с действующей армией в Эрфурт, оттуда — во Франкфурт-на-Майне. Здесь государь, заметив князя, изволил выразить ему своё удовольствие по поводу удачных действий батальона и приказал причислить последний, для сбережения значительно уменьшившихся ратников оного, к Гренадерскому Корпусу, в составе которого он и принимал участие в походах 1814 года.

В марте этого года расстроенное здоровье князя принудило его испросить отпуск в Россию, куда он и поспешил, не дождавшись даже торжественного занятия русскими Парижа. В мае того же года князь вернулся в полк, который находился в то время в Вюрцбурге. Между тем, Государь 25 июня 1814 года прибыл в Брюссель, куда явился и князь А. П. Оболенский, которому приказано было представиться путешествовавшей за границей великой княгине Екатерине Павловне.

Князь встретил её высочество в Миннерштадте, где и представил ей свой батальон. Здесь же была объявлена воля Государя о распущении батальона. Батальон двинулся в обратный поход в Россию, а князь временно остался при великой княгине, которую сопровождал в Вену, куда прибыл и император. В Вене князь выхлопотал себе отпуск и в декабре 1813 года прибыл в Тверь, где отдал последний приказ батальону, вернувшемуся на родину в числе 418 человек и потерявшему в походах 294. В марте 1815 года князь был вызван в Вену в Императорскую Главную квартиру, где получил назначение состоять при великой княгине до её возвращения в Россию.

17 мая её высочество оставила Вену и князю было поручено сопровождать особу в её заграничных путешествиях. Наконец, в сентябре того же года князь получил отпуск и вернулся в Москву с горячим желанием оставить блестящую, но не дававшую ему нравственного удовлетворения карьеру и поступить на гражданскую службу. В декабре он вышел в отставку, но неудачи по приисканию подходящей должности заставили его отказаться от всяких исканий и князь уехал в свою деревню, где и предался тихой семейной жизни.

Впрочем, мало обеспеченное положение и заботы о большой семье, состоявшей к тому времени из 10 детей, заставили князя вновь хлопотать о службе. В феврале 1825 года состоялся Высочайший указ об определении князя, в чине статского советника, гражданским губернатором в Калугу. В этой должности князь пробыл около семи лет и успел снискать себе неоднократно высочайшее благоволение, а также «глубокое уважение подчинённых и сограждан за обходительность, тактичные и умелые административные распоряжения и сердечные отношения к прибегавшим за его помощью».

В 1826 году князь был произведён в действительные статские советники, а в 1831 году в тайные; кроме того в 1829 году был награждён орденом Святой Анны 1 степени 1 октября 1831 года князь А. П. Оболенский оставил пост калужского губернатора, так как получил назначение в Москву, к присутствованию, в 1-м отделении 6-го департамента Сената, а в ноябре того же года состоялось назначение его почётным опекуном Московского Опекунского Совета.

В 1832 году князь был перемещён к присутствованию в гражданском 8-м департаменте Сената, и кроме того на него было возложено управление учреждённым от Воспитательного Дома Военно-сиротским училищем; в октябре того же года был утверждён совестным судьёй московского совестного суда. В январе 1833 года Оболенский был назначен членом совета, учреждённого при московском училище ордена Святой Екатерины, и управляющим Александровским женским училищем. Почётный опекун Николаевского сиротского института (1837—1855).

В воздаяние отлично-ревностной службы за этот период времени князь в 1835 году был награждён орденом Святой Анны 1-й степени с Императорской короной, а в 1838 году орденом Святого князя Владимира 2-й степени. В 1839 году по высочайшему повелению князь А. П. Оболенский был перемещён к заседанию из 8-го в 7-й департамент Сената, а в 1845 году к присутствованию в 8-й департамент. Наконец, в 1852 году, ввиду преклонных лет и ослабевающих сил, он был включён в число сенаторов неприсутствующих.

За отлично ревностную службу в звании сенатора и почётного опекуна князь был произведён в действительные тайные советники и жалован орденами до ордена Святого Владимира 1 степени включительно и знаком беспорочной службы за 30 лет. В 1854 году во время сбора ополчения по случаю начавшихся военных действий на юге России, калужское дворянство, помня и чтя прошлые заслуги князя, избрало его начальником губернского ополчения, но возраст лишил князя возможности принять на себя эту обязанность.

18 апреля 1855 года князь Оболенский скончался в Москве. Погребён на кладбище Лаврентьева монастыря, близ Калуги.

 Орден Святого Владимира 4-й степени (1807 год)
 Золотая шпага «За храбрость» (18 мая 1808 года)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (15 сентября 1813 года)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1813 год)
 Орден Святой Анны 2-й степени с алмазами (1813 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1829 год)
 Орден Святой Анны 1-й степени с Императорской короной (1835 год)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1838 год)
 Знак беспорочной службы за XXX лет

иностранные:
 Австрийский орден Святого Стефана рыцарский крест (1814)
 Прусский Орден За заслуги (Pour le Merite)
 Прусский Орден Красного Орла

Семья 

Первая жена (с 4 апреля 1809 года) — Аграфена Юрьевна Нелединская-Мелецкая (1789—1828), старшая дочь Юрия Александровича Нелединского (1751—1828) от брака его с княжной Екатериной Николаевной Хованской (1762—1813). Сначала сватовство Оболенского шло не очень удачно, Аграфена Юрьевна долго сомневалась, но поддавшись на уговоры друзей и родных, согласилась. По словам князя П. А. Вяземского, она «не была красавицей, роста небольшого, довольно плотная, но глаза и улыбка её были отменно и сочувственно выразительны; в них было много чувства и ума, вообще было много в ней женственной прелести. В уме её было сходство с отцом: смесь простосердечия и весёлости, несколько насмешливой. Она очень мило пела; романсы отца её, при её приятном голосе, получали особую выразительность».

Будучи женой губернатора, пользовалась любовью и уважением всех слоёв губернского общества. Влияние княгини Оболенской было так сильно, что она в короткое время успела примирить все разнородные слои его. Изгнав всякую роскошь в одежде (сама она носила всегда ситцевые платья), в пище и во всей домашней обстановке, княгиня умела уравнять, так сказать, все состояния и упростить все сложные условия провинциального этикета. Умерла в 1828 году от воспаления лёгких через два дня после отца, в том же доме в Калуге. Была воспета в стихах Жуковским, Гоголь в 1846 году писал, что никто в городе не может вспомнить о ней без слёз, и до сих пор ещё повторяют: «Нет, не будет другой никогда княгини Оболенской». В браке имела детей:
 Георгий Александрович (16.07.1810—08.12.1810)
 Софья Александровна (род. и ум. 1810)
 Екатерина Александровна (1811—1843), фрейлина, с 1831 года замужем за графом Валерианом  Зубовым (1804—1857), внуком А. В. Суворова.
 Андрей Александрович (1814—1855)
 Елизавета Александровна (1815—1852), замужем за Павлом Александровичем Евреиновым (1805—1857).
 Василий Александрович (1817—1888), женат с 18 октября 1839 года на княжне Александре Павловне Голицыной (1819—1897), внучке князя С. Ф. Голицына. 
 Варвара Александровна (1819—1873), с 1838 года замужем за Алексеем Александровичем Лопухиным (1813—1872).
 Сергей Александрович (1819—1882), шталмейстер, с 1842 года женат на Наталье Владимировне Мезенцевой (1820—1895), дочери В. П. Мезенцева. В 1870 году ему разрешено было принять фамилию Оболенского-Нелединского-Мелецкого.
 Фёдор Александрович(род. и ум. 1820)
 Михаил Александрович (1821—1886), сенатор, тайный советник.
 Дмитрий Александрович (1822—1881), сенатор, писатель и мемуарист.
 Аграфена Александровна (1823—1891), фрейлина.
 Юрий Александрович (1825—1890)
 Владимир Александрович (род. и ум. 1827).

Вторая жена (с 1838 года) — княжна Наталья Петровна Оболенская (17.09.1807—04.02.1887), дочь князя Петра Николаевича Оболенского (1760—1833) от брака его с Анной Евгеньевной Кашкиной (1778—1810); внучка Е. П. Кашкина. Была «высокая и стройная брюнетка, степенная и благоразумная и обладала врождённой большой находчивостью во всех светских положениях». Овдовев, жила в собственном доме на Золотарёвской улице в Калуге, где состояла во главе нескольких благотворительных организаций. С середины 1850-х годов у неё проживал с семьёй её родной брат Евгений, прощённый декабрист. В конце жизни была очень богомольной, никуда не выезжала, но ежедневно ездила в церковь. Вся прислуга в её доме была такая же старая, как бы обросшая мхом, как и сама их госпожа. С детьми мужа от первого брака она не ладила. Не имея своих детей, воспитала, как дочь, свою племянницу Наталью Сергеевну Оболенскую (1841—1913, замужем за А. М. Жемчужниковым), назначив её своей наследницей.

Литература 
 
 Калужские губернаторы: биобиблиографические очерки. Н. И. Андреева. Золотая аллея, 2001.
 Семёнов П. Н. Биографические очерки сенаторов (из домашнего архива П. И. Баранова), принадлежащие Императорскому Историческому Обществу.
 «Хроника недавней старины». Из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого. С.-Петерб. 1876 г.
 Языков А. П. Батальон её императорского величества великой княгини Екатерины Павловны, Герцогини Ольденбургской 1812 года. — , 1868.
 Вяземский П. А. Сочинения. — , 1886. — Т. Х. — С. 268.
 «Русский архив». — 1873. — С. 2200; 1877. — С. 305—314.
 «Старина и Новизна». —  1897. — С. 4, 149, 173, 178, 202.

Примечания

Ссылки 
 Наполеон и революция

Камер-юнкеры (почётное звание Российской империи)
Действительные тайные советники
Калужские губернаторы
Участники Отечественной войны 1812 года
Александр Петрович
Сенаторы Российской империи
Похороненные в Лаврентьевом монастыре